Підгі́рне () — село в Україні, у складі Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим.

Села Автономної Республіки Крим